Jméno Petr Uher nese vícero osob: 

 Petr Uher (orientační běžec) (* 1950) – český orientační běžec
 Petr Uher (lékař) (* 1958) – český lékař